Женишке — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Женишке — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Женишке — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.